Walles ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Walles (* 1962), deutsche Biologin
 Thorsten Walles (* 1972), deutscher Thoraxchirurg
 Uko Walles (1593–1653), niederländischer Bauer und Holzhändler